Llacuna – stazione della metropolitana di Barcellona
El Parc i la Llacuna del Poblenou – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Martí
La Llacuna – comune della provincia di Barcellona